Voinot est un nom de famille d'origine française notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Jules Voinot (1855–1913), architecte français ;
 Edmond Voinot (1859–1903), homme politique français, frère du précédent ;
 Louis Voinot (1869–1960), officier, explorateur et cartographe français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français